Olstad ist der Familienname folgender Personen:

 Frithjof Olstad (1890–1956), norwegischer Ruderer
 Ole Olstad (1885–1969), norwegische Zoologe und Antarktisforscher

Sonstiges:
 Olstad-Gletscher, Gletscher auf der Peter-I.-Insel, Antarktis
 Olstad Peak, Berg auf Annenkov Island, Südatlantik